Казанский университет:
 Императорский Казанский университет (1804—1917)
 Казанский университет (после 1917 года)